В единый день голосования 14 октября 2012 года в Российской Федерации прошло 4686 выборных кампаний различного уровня, включая выборы глав пяти регионов (впервые после 7-летнего периода непрямых выборов) и законодательных собраний шести субъектов федерации.

Губернаторские

Амурская область 

Результат:

По официальным данным победу одержал действующий губернатор — Олег Кожемяко с результатом 77,28 %.

Белгородская область 

Результат:

По официальным данным победу одержал действующий губернатор — Евгений Савченко с результатом 77.64 %.

Брянская область 

Результат:

По официальным данным победу одержал действующий губернатор — Николай Денин с результатом 65.22%.

Новгородская область 

Результат:

По официальным данным победу одержал действующий губернатор — Сергей Митин с результатом 75.95 %.

Рязанская область 

Результат:

По официальным данным победу одержал действующий губернатор — Олег Ковалёв с результатом  64.43 %.

Законодательные собрания субъектов федерации

Республика Северная Осетия - Алания 
Избирались 70 депутатов Парламента республики в том числе 35 по партийным спискам и 35 по одномандатным округам. В выборах принимали участие 19 политических партий по Единому многомандатному округу Зарегистрировано 17 партийных списков, одному списку, представлявшему «Республиканскую партию России», отказано в регистрации. Кандидатов по одномандатным округам выставили 11 партий, в том числе не принимающие участия в выборах по единому округу «За женщин России»(1 кандидат) и «Республиканской партии России»(2 кандидата).
По законодательству республики для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины поданных голосов. Если это не получается ни у кого из кандидатов, то назначается второй тур, куда выходят два кандидата, занявших первое и второе места соответственно. Для победы во втором туре достаточно простого большинства голосов. 
Итоги голосования:

Республика Удмуртия 

Избирались 90 депутатов Государственного совета Республики в том числе 45 по партийным спискам и 45 в одномандатных округах. В выборах по партийным спискам приняли участие 11 политических объединений. Все они были зарегистрированы. Одномандатников выставили 8 политических партий.

Предварительные итоги голосования:

Краснодарский край 
Избирались 100 депутатов Законодательного собрания края в том числе 50 по партийным спискам и 50 в одномандатных округах. В выборах по многомандатному округу по партийным спискам приняли участие 16 политических объединений. Все партийные списки зарегистрированы. В одномандатных округах кандидатов выдвинули 12 партий.

Предварительные итоги голосования:

Пензенская область 
Избирались 36 депутатов Законодательного собрания области, в том числе: 18 — по партийным спискам и 18 — в одномандатных округах. На выборы по партийным спискам заявились 11 политических партий. Все их списки были зарегистрированы. Кандидатов-одномандатников в этом регионе выставили только 4 парламентские партии.

Предварительные итоги голосования:

Саратовская область 
Избираются 45 депутатов Областной думы в том числе 23 по единому округу и 22 в одномандатных округах. В выборах по единому округу принимают участие 13 партийных списков. Изначально было зарегистрировано 14 списков, но «Яблоко» сняло свой список в поддержку «РПР — ПАРНАС» и сосредоточилась на выборах в одномандатных округах. Кроме этой партии в одномандатных округах представлены ещё семь политических объединений.

Предварительные итоги голосования:

Сахалинская область 
Избирались 28 депутатов Областной думы в том числе 14 по единому округу и 14 в одномандатных округах. В выборах по единому округу принимали участие 12 партийных списков. «Коммунисты России» не участвовали в выборах по партийным спискам, но выставили одного кандидата-одномандатника. Ни одного кандидата в одномандатных округах не выдвинули 3 партии, участвующие в выборах по спискам. Таким образом одномандатники на этих выборах представляют 10 политических структур.

Предварительные итоги голосования:

Выборы в административных центрах субъектов федерации

Барнаул 
Избирались 40 депутатов городской думы Барнаула, в том числе 20 по единому округу и 20 в мажоритарных округах. В выборах по единому округу выставили списки кандидатов 8 политических партий. В одномандатных округах кандидатов выставили 9 политических сил — все, принимающие участие в выборах по единому округу, а также ещё одна(«Города России») не выставившая список.

Предварительные итоги голосования:

Владивосток 
Избирались 35 депутатов Думы города Владивосток, в том числе 18 по единому округу и 17 в одномандатных округах. В выборах по единому округу принимают участие 12 партийных списков. В одномандатных округах своих депутатов выставили 7 политических партий, в том числе одна не принимающая участие в выборах по единому округу(«Правое Дело»)

Предварительные итоги голосования:

Калининград 
Проходили выборы на должность мэра города Калининград.

Курск 
Избирались 34 депутата Курского городского собрания депутатов, в том числе 17 по единому округу и 17 в мажоритарных округах. На выборах по единому округу зарегистрировано 6 списков политических партий. В одномандатных округах своих кандидатов выдвинули также 6 объединений.

Предварительные итоги голосования:

Петропавловск-Камчатский 
Избирались 32 депутата городской думы, в том числе 16 по единому округу и 16 в мажоритарных округах. На выборах по единому округу зарегистрировано 11 списков политических партий. В 8 двухмандатных округах своих представителей выдвинули 6 партий.

Предварительные итоги голосования:

Тверь 
Избирались 33 депутата тверской городской думы, в том числе 17 по единому округу и 16 в одномандатных округах. По единому округу свои списки зарегистрировали 12 политических объединений. Кандидатов-одномандатников выдвинули 8 из них.

Предварительные итоги голосования:

Черкесск 
Избирались 33 депутата думы города Черкесска. Выборы проходили по пропорциональной системе — все депутаты выступали в составе списков по единому округу. В выборах принимали участие списки 7 партий.

Итоги голосования.

Ярославль 
Избирались 38 депутатов муниципалитета города Ярославля, в том числе 19 по единому округу и 19 в одномандатных округах
(Единая Россия – 9 по партийным спискам + 16 депутатов по одномандатным округам; 
КПРФ – 4 по партийным спискам;
СР – 3 депутата по спискам;
Патриоты России – 2 депутата по партийным спискам;
Яблоко — 1 депутат по спискам); самовыдвиженцы — 3 мандата по одномандатным округам.

Примечания

Ссылки
 Единый день голосования на сайте ЦИК РФ